On Stage Tonight - Baldry's Out! è il secondo album live di Long John Baldry, registrato il 28 aprile 1993 e pubblicato il 2 maggio 1994 dalla Stony Plain Records.

Tracce

Collegamenti esterni